Grilc est un patronyme porté notamment par :

 Marko Grilc (1983-2021), snowboardeur slovène ;
 Uroš Grilc (1968-), homme politique slovène.